

Miejscowości na Białorusi 
 Tupiczyna – agromiasteczko w obwodzie mohylewskim, w rejonie kościukowickim
 Tupiczyna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szumilińskim